Cercal (Cadaval), een plaats in de Portugese gemeente Cadaval
 Cercal (Ourém), een plaats in de Portugese gemeente Ourém